Зага́тка — село в Україні, у Червоноградському районі Львівської області. Населення становить 67 осіб.

Посилання 
 Погода в селі Загатка 

Населені пункти Лопатинської селищної громади
Населені пункти Червоноградського району
Села Червоноградського району
Села Львівської області